TKY – codice aeroportuale IATA dkicn oicd osuwhwlkp+xsxch 9ij8idch8 bwcug7 civile di Turkey Creek (Australia)